Marcel Alvarado (Cuautla de Morelos, 2 de julio de 1998) es un artista multidiciplinario, escritor y poeta  mexicano que ha basado sus distintas obras (tanto literarias como plásticas y visuales) en temas relacionados con la historia, las humanidades y las ciencias sociales, pero sobre todo en sus sentimientos a la relación hombre-naturaleza.

Biografía

Primeros años 

Nació el 2 de julio de 1998 en la Heroica e Histórica Cuautla (llamada heroica e histórica debido a que fue escenario de diversas guerras, como la independencia de México, el sitio de Cuautla y la Revolución Mexicana), en donde pasa los primeros años de su vida fascinado por los hechos históricos que sucedieron en su ciudad. De ahí nace su amor por la historia de México y comienza a escribir sus primeras narraciones cortas.

Vida de estudiante 

Inicia sus estudios artísticos en la facultad de artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y posteriormente en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez del Estado de Oaxaca en donde le dio un mayor enfoque a la historia del arte. Su preparación abarca una gran variedad de talleres y especializaciones en disciplinas del área de humanidades, sociales y literatura.

Obras

Poesía 
 2013 - Un día más
 2013 - Dulce hogar
 2014 - Mi silencio
 2014 - Sueños
 2014 - ¿Que es lo que ha pasado?
 2015 - Nostalgia al cambio
 2015 - Una persona enamorada
 2015 - Lo que le cuento al viento
 2015 - La oruga del tiempo
 2015 - Creando un mundo
 2016 - Cuando te marches
 2016 - Porque te amo
 2016 - Ahí estás
 2017 - Quien

Metrajes 
 2016 - Actos Humanos "Bienvenidos a la vida"
 2017 - Nadia

Concursos 

 2014 - XVII Festival estatal de Arte y Cultura CECyTE Morelos (Tenextepango)
 2014 - XVII Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs (Aguascalientes)
 2015 - XVIII Festival estatal de Arte y Cultura CECyTE Morelos (Axochiapan)

Referencias